Фа́йфер (, ) — английская и португальская фамилия. Известные носители:

 Файфер, Джеймс (1930—1986) — американский гребец.
 Файфер, Жюль (род. 1929) — американский карикатурист и писатель.
 Файфер, Мекай (род. 1974) — американский актёр, продюсер, режиссёр.
 Файфер, Руслан Владимирович (род. 1991) — российский профессиональный боксёр.
 Файфер, Силвия (род. 1958) — бразильская актриса, топ-модель.

См. также 
 Пфайфер